Клопка се може односити на:
 Замка
 Клопка (стрип), епизода стрипа Поручник Тара (1980)
 Клопка (филм из 1988), југословенски филм
 Клопка (филм из 1999), амерички филм
 Клопка (филм из 2007), српски филм
 Клопка (серија из 2006)
 Клопка (серија из 2012)